Sonderposten steht für:

 Sonderposten (Finanzwesen), ein Passivposten in der Unternehmens-Bilanz
 Sonderposten (Kommunalfinanzen), ein Passivposten in der Gemeinde-Bilanz
 Sonderposten (Handel), eine Form von Waren im Handel